Broumovsko je region v severovýchodních Čechách na česko-polském pomezí. Centrem regionu je město Broumov. Historii Broumovska jako regionu můžeme položit do roku 1260, kdy bylo vyčleněno z Kladska a svěřeno do správy benediktinského řádu.

Broumovsko může být název:

 okolí Broumova 
 politického okresu Broumov
 soudního okresu Broumov
 okresu Broumov
 Správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov
 Správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Broumov
 Broumovského výběžku

chráněných území
 Chráněná krajinná oblast Broumovsko
 Ptačí oblast Broumovsko, která zaujímá střední část CHKO Broumovsko

Související články 
 Kladské pomezí

Výběžky Česka
Geografie okresu Náchod